Kreiybich je příjmení, které má více osobností:

 Georg Franz Kreybich (1662–1736) –  rytec barokního skla konce 17. a začátku 18. století, umělec, podnikatel (obchodník se sklem) a zakladatel sklářského exportu (z Kamenického Šenova a okolí) do Evropy
 Pachomius Kreybich (1747–1805) – autor kroniky augustiniánského řádu.
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení